Conti di Asti – contea di Asti (776-1095)
Conti di Asti – Visconti 1342-1531